Il singolare del Heineken Open 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Scott Davis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Karel Nováček ha battuto in finale Jean-Philippe Fleurian 7-6 (7-5), 7-6 (7-4).

Teste di serie 

  Emilio Sánchez (quarti)
  Andrej Česnokov (secondo turno)
  Richard Fromberg (primo turno)
  Karel Nováček (campione)

 Luiz Mattar (semifinali) 
 Omar Camporese (secondo turno) 
 Alex Antonitsch (secondo turno) 
 Gilad Bloom (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1991
ATP Tour 1991